Het ATP-toernooi van Tokio 2005 (met de officiële naam AIG Japan Open Tennis Championships) werd van 3 tot en met 9 oktober 2005 gehouden in de Japanse hoofdstad Tokio.
Er werd gespeeld op de hardcourtbuitenbanen van het Ariake Colosseum.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finales

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

2005
Tokio